Ранжи́рование — определение ранга чего-либо или что-либо, например:
 Ранжирование — сортировка сайтов в поисковой выдаче, применяемая в поисковых системах.
 Ранжирование — квалификация преступления в зависимости от поста или ранга чиновника в иерархии государственной службы

Примечания